Arrigo Remondini, recordman du monde motocycliste et motoriste du Matra V12,
Giuseppe Remondini, ingénieur motocycle,
Giovanni Battista Remondini, peintre et graveur italien, dont la famille a dirigé l'une des plus grandes fabriques d'images européenne au XVIIIe siècle : voir Remondini (imprimerie)
Leandro Remondini, joueur de football et entraineur.

Notes et références